Chitrangada (Sanskrit ) ist:

in der indischen Mythologie:

 Chitrangada (Frau des Arjuna) in der Mahabharata
 Chitrangada (Sohn von Shantanu), Bruder von Bhishma und Prinz der Kauravas in der Mahabharata
 Chitrangada (Apsara), eine der Apsaras

ein indischer Vorname:
 Chitrangada Singh (* 1976), indische Filmschauspielerin